

Biologia, zoologia, ochrona środowiska 
 kania – jadalny grzyb o dużym, brązowym kapeluszu pokrytym łuskami; zob. czubajka kania
 kania –  ptak drapieżny o długich skrzydłach i długim, rozwidlonym ogonie; zob. kania bramińska, kania czarna (k. brunatna), kania ruda (k. rdzawa), kania ślimakojad, kania złotawa
 Kania – leśny rezerwat przyrody w województwie lubelskim

Cieki wodne w Polsce 
 Kania – potok, dopływ Czernej
 Kania – rzeka, dopływ Kanału Obry
 Kania – potok, dopływ Koniny
 Kania – rów, dopływ Korzenia
 Kania – struga, dopływ Krępieli
 Kania – potok, dopływ Opatówki w województwie świętokrzyskim
 Kania – struga, dopływ Pilicy

Miejscowości i ich części w Polsce  
Wg TERYT jest ich 11, w tym 6 podstawowych:
 Kania – część miasta Opatów
 Kania – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Barcin
 Kania – część wsi Gózd w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Kania – część wsi Grabowce Dolne w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Nowodwór
 Kania – część wsi Borek w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna
 Kania – część wsi Korne w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Kania – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Kania – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sieroszewice 
 Kania – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite 
 Kania – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Kania – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Chociwel

Technika lotnicza 
 PZL Kania – polski śmigłowiec 
 PZL.56 Kania – polski samolot myśliwski

Osoby o nazwisku Kania 

 Aleksandra Jasińska-Kania – polska socjolog
 Alfons Kania – polski piłkarz
 Andrzej Kania – polski polityk
 Czesław Kania – polski działacz podziemia niepodległościowego
 Czesław Kania – polski entomolog
 Dorota Kania – polska dziennikarka
 Emanuel Kania – polski kompozytor
 Franciszek Kania – polski ksiądz misjonarz, pallotyn
 Franciszek Borgias Kania – polski ksiądz rzymskokatolicki
Hartmut Kania (1942–2001) – niemiecki ksiądz katolicki
 Grażyna Kania – polska reżyserka teatralna
 Ireneusz Kania – polski tłumacz
 Jakub Kania – polski poeta i pisarz ludowy
 Jolanta Kania-Szczygielska – polska siatkarka
 Józef Kania (ujednoznacznienie)
 Juliusz Kania – polski działacz polityczny
 Karin Kania – niemiecka panczenistka
 Michał Kania – polski brydżysta
 Paula Kania – polska tenisistka
 Stanisław Kania – polski polityk, I sekretarz KC PZPR
 Stanisław Kania – polski szachista
 Wojciech Kania – polski wojskowy, kawaler Virtuti Militari
 Zbigniew Kania – polski żeglarz

Zobacz też 

 
 Kanie

Przypisy